Фастовец:

Топоним
 Фастовец (село) — село в Фастовском районе Киевской области Украины

Фамилия
 Фастовец, Авиард Гаврилович (1937—1991) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза

См. также 
 Фастов (значения)
 Фаст
 Фастовецкая